Arianna kan syfta på:

 Arianna – ett namn samt personer med namnet, se Ariana (namn)
 Arianna (opera, Monteverdi) – en opera med prolog och åtta scener med musik av Claudio Monteverdi. Libretto av Ottavio Rinuccini
 Arianna in Creta – en opera seria i tre akter med musik av Georg Friedrich Händel